

Міста 
 Христинівка — місто, Черкаська область, Христинівський район, районний центр

Села 
 Христинівка — село, Житомирська область, Коростенський район
 Христинівка — село, Черкаська область, Уманський район

 Христинівка — село Роздільнянського району Одеської області, у середині 1960-х років приєднано до села Хоминка

Залізниця 
 Христинівка — вузлова залізнична станція у Черкаській області
 Христинівка — одне з основних локомотивних депо Одеської залізниці